Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2013 проводился с 9 по 16 февраля 2013 в городе Грин-Бэй (штат Висконсин).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала команда скипа Эрика Браун, победившая в финале команду скипа Кортни Джордж. Бронзовые медали завоевала команда скипа Эллисон Поттингер.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2013.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за бронзу.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

 Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

 Тай-брейк 

 Плей-офф 

 Полуфиналы 14 февраля, 20:00 Матч за 3-е место 15 февраля, 14:00 Финал 16 февраля, 9:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2013
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2013

Спорт в США в 2013 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Висконсине